Флаг городского поселения «Рабочий посёлок Лу́нино» Лунинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3; несущее в середине фигуры из герба рабочего посёлка: золотой пламенеющий меч с серебряной рукоятью, украшенной самоцветами, сопровождаемый по сторонам лунами (полумесяцами)».

Обоснование символики 
Флаг рабочего посёлка Лунино разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические и культурные особенности поселения.

На флаге рабочего посёлка изображены две луны — фигуры из герба дворян Луниных.

Меч на флаге рабочего посёлка перекликается с мечом из дворянского герба Луниных. Пламенеющий меч — атрибут Архангела Михаила, аллегорически отображает первоначальное имя поместья — Архангельское. Это поместье Осип Иванович Лунин получил в 1677 году. В дальнейшем поместье Архангельское было переименовано в Лунино.

Пламенеющий меч — традиционный символ духовного очищения, знания, света.

Камни-самоцветы, украшающие рукоятку меча — аллегория древности происхождения поселения и заслуг его жителей на трудовом и ратном поприще.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги городов России